Bikkurim ( — «первинки; первые плоды»):

  — еврейское слово для первых даров полей и садов в пользу священников.
 Bikkurim — трактат Мишны (отдел Зераим) об исполнении библейского предписания ο первых плодах земли.
 «Bikkurim» (1864—1865) — еврейский ежегодник, издававшийся в Вене под редакцией .

См. также 
 «Bikkuriman» (1987—1989) — японский аниме-сериал.

Примечания